Enboodhoo (Alifu Dhaal-atol), een eiland van het Alif Dhaal-atol, Maldiven 
 Enboodhoo (Baa-atol),  een eiland van het Baa-atol, Maldiven
 Enboodhoo (Kaafu-atol),  een eiland van het Kaafu-atol, Maldiven